La nazionale di pallavolo femminile del Galles è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Galles ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Galles.

Risultati
La nazionale di pallavolo femminile del Galles del Nord non si è mai qualificata ad alcuna competizione.

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo maschile del Galles

 
Pallavolo